Олимпийский стадион — название ряда спортивных объектов.
 Олимпийский стадион — стадион в Амстердаме (Нидерланды).
 Олимпийский стадион — стадион в Антверпене (Бельгия).
 Олимпийский стадион — стадион в Атланте (США).
 Олимпийский стадион — стадион в Афинах (Греция).
 Олимпийский стадион — старый стадион в Ашхабаде (Туркмения).
 Олимпийский стадион — новый стадион в Ашхабаде (Туркмения).
 Олимпийский стадион — стадион в Баку (Азербайджан).
 Олимпийский стадион генерала Хосе Антонио Ансоатеги — стадион в Барселоне (Венесуэла).
 Олимпийский стадион — стадион в Барселоне (Испания).
 Олимпийский стадион — стадион в Берлине (Германия).
 Олимпийский стадион — стадион в Ванкувере (Канада).
 Олимпийский стадион — стадион в Каракасе (Венесуэла).
 Олимпийский стадион — стадион в Киеве (Украина).
 Олимпийский стадион — стадион в Кортина-д’Ампеццо (Италия).
 Олимпийский стадион — стадион в Лондоне (Великобритания).
 Олимпийский стадион Хосе Энкарнасьона «Паченчо» Ромеро — стадион в Маракайбо (Венесуэла).
 Олимпийский стадион — стадион в Мехико (Мексика).
 Олимпийский стадион — стадион в Монреале (Канада).
 Олимпийский стадион — стадион в Монтевидео (Уругвай).
 Олимпийский стадион — стадион в Мюнхене (Германия).
 Олимпийский стадион Ив дю Мануар — стадион в Париже (Франция).
 Олимпийский стадион — стадион в Радесе (Тунис).
 Олимпийский стадион Нилтона Сантоса (до 2015 года — Олимпийский стадион Жоао Авеланжа) — стадион в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
 Олимпийский стадион — стадион в Риме (Италия).
 Олимпийский стадион — стадион в Севилье (Испания).
 Олимпийский стадион — стадион в Серравалле (Сан-Марино).
 Олимпийский стадион — стадион в Сеуле (Республика Корея).
 Олимпийский стадион — стадион в Сочи (Россия).
 Олимпийский стадион — стадион в Стамбуле (Турция).
 Олимпийский стадион — стадион в Стокгольме (Швеция).
 Олимпийский стадион — стадион в Токио (Япония).
 Олимпийский стадион — стадион в Турине (Италия).
 Олимпийский стадион — стадион в Хельсинки (Финляндия).
 Национальный олимпийский стадион «Динамо» — стадион в Минске (Белоруссия). См. также